Brandeln ist

ein historisches Kartenspiel:
 siehe Brandeln

ein Ortsname:
 Brandeln (Friesenried), Ortsteil der Gemeinde Friesenried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Brandeln (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern